Diego Fernández puede referirse a:

 Diego Fernández (m. antes de 928), conde en el reino de Léon y en el condado portucalense. 

 Diego Fernández (s.XI), magnate leonés, padre de Jimena Díaz. 
 Diego Fernández de Herrera (s. XIV), caballero español (jerezano).
 Diego Fernández de Quiñones (s. XV), noble español.
 Diego Fernández de Villalán (s. XVI), religioso español - obispo de Almería (durante 1523-1556).
 Diego Fernández de Córdoba (1578-1630), administrador de las colonias españolas en América.
 Diego Fernández de Palencia (c.1520-c. 1581), aventurero e historiador español.
 Diego Fernández de Velasco (s. XVI), político español, gobernador de Yucatán (1597 - 1604).
 Diego Fernández de Velasco (1754-1811), alto funcionario administrativo español, XIII duque de Frías.
 Diego Fernández de Cevallos (1941-), político mexicano.